Copa das Nações, torneio de futebol disputado entre Escócia, Irlanda, Irlanda do Norte e País de Gales
 Copa das Nações, torneio amistoso de futebol disputado entre 1983 e 1991
 Copa da Nações, torneio de tênis
 Copa das Nações Africanas, competição de futebol disputado entre as seleções da África
 Copa das Nações Árabes,  competição entre seleções de futebol realizada em território árabe
 Copa das Nações da OFC, competição de futebol disputado entre as seleções da Oceania
 Copa das Nações de Beach Soccer, competição de futebol de areia
 Copa das Nações Emirates Airlines, competição de rugby union
 Copa das Nações UNCAF, competição de futebol disputado por seleções da América Central
 Copa das Nações, nome da competição de patinação artística (patinagem artística) entre 1989 e 1996

Desambiguação